Omaha (Nebraska), een stad in de Amerikaanse staat Nebraska
 Omaha (Arkansas), een stad in de Amerikaanse staat Arkansas
 Omaha (Illinois), een stad in de Amerikaanse staat Illinois
 Omaha (Texas), een stad in de Amerikaanse staat Texas
 Omaha Beach, een van de geallieerde landingsstranden tijdens de invasie van Normandië
 Omaha (volk), een indianenvolk
 Omaha Royals, later Omaha Storm Chasers, een honkbalteam in Omaha (Nebraska)
 Omaha High, een variant van het pokerspel Texas Hold 'em